

Patronyme 
 Gwen Cheeseman (1951-), une joueuse de hockey sur gazon américaine
 Joseph James Cheeseman (1843-1896), douzième président du Liberia 
 Sylvia Cheeseman (1929-), une athlète britannique
 Thomas Frederic Cheeseman (1846-1923), un naturaliste néo-zélandais